Plaatsen
 Clint (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Clint (North Yorkshire), plaats in Engeland

 Personen
 Clint Bowyer
 Clint Dempsey
 Clint Eastwood
 Clint Hill
 Clint Leemans
 Clint Mansell
 Clint Warwick

 Overig
 Clint (website)